Jean de Saint-Victor est un nom porté par plusieurs victorins:

 Jean de Saint-Victor (abbé) (✝ après 1230), dit Jean le Toteunique, abbé de Saint-Victor entre 1203 et 1229.
 Jean de Saint-Victor (chroniqueur) (✝ v. 1351) ou Jean Bouin, auteur du Memoriale historiarum.